Gião peut désigner :
au Portugal :
Gião, paroisse civile de la municipalité de Santa Maria da Feira, située dans le district d'Aveiro et la région Nord ;
Gião, paroisse civile de la municipalité de Vila do Conde, située dans le district de Porto et la région Nord.